Montfa puede referirse a:

 Montfa (Ariège), comuna francesa situada en Ariège.
 Montfa (Tarn), comuna francesa situada en Tarn.